Do soutěže ženské čtyřhry na londýnském grandslamu ve Wimbledonu 2014 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byla nejlepší dvojice světa složená z Číňanky Šuaj Pchengové a Tchajwanky Su-wej Sieové, které také triumfovaly na předcházejícím majoru French Open 2014, avšak ve třetím kolem nestačily na maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová.

Každá z vítězek do žebříčku WTA získala 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 325 000 liber, poražený finálový pár pak poloviční finanční prémii.

Premiérový wimbledonský titul získal druhý pár světa Sara Erraniová a Roberta Vinciová z Itálie, jehož členky ve finále zdolaly Babosovou s Mladenovicovou po hladkém průběhu ve dvou setech. Italské hráčky tak zkompletovaly kariérní grandslam, vítězství na všech čtyřech turnajích velké čtyřky v ženské čtyřhře. Celkově si obě připsaly pátou deblovou trofej z této nejvyšší úrovně tenisu. Po turnaji se obě Italky vrátily do čela světové klasifikace žebříčku WTA ve čtyřhře, když jej opustily 16. února 2014.

Po rozpadu české dvojice Lucie Šafářové a Andrey Hlaváčkové na Roland Garros 2014 se novou spoluhráčkou Hlaváčkové stala Číňanka Čeng Ťie a Šafářová se vrátila k předchozí stabilní partnerce Anastasii Pavljučenkovové. Oba páry na sebe narazily ve čtvrtfinále. Po třísetovém průběhu dále postoupila Hlaváčková s Čengovou.

Nasazení párů 

   Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (3. kolo)
  ''' Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
   Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
   Cara Blacková /  Sania Mirzaová (2. kolo)
   Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (3. kolo)
   Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (čtvrtfinále)
   Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (3. kolo)
   Serena Williamsová /  Venus Williamsová (2. kolo, odstoupily dle ofic. prohlášení pro virové onemocnění Sereny)
   Andrea Hlaváčková /  Čeng Ťie (semifinále)
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová (čtvrtfinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Jaroslava Švedovová (3. kolo)
  Lucie Hradecká /  Michaëlla Krajiceková (2. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (finále)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (2. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2014